est une expression anglaise signifiant « cinq sur cinq ». Elle peut faire référence à :

Télévision 

 , titre original de Cinq sur cinq,  de la 1 saison d.

 Musique 

 , EP de Pizzicato Five sorti le  ;
 Five by Five, EP des Rolling Stones sorti le  ;
 ''''', EP de The Verve sorti en .

Sport 
 Five-by-five, une performance individuelle au basket-ball.

Voir aussi